Lennart Torstensson
Conny Torstensson
Jerry Torstensson
Desambiguações de sobrenomes